Příjmení Zíka nosí více významných osobností:

 František Zíka (1869–1931) – český a československý politik
 Miloslav Zíka (1927–???) – český a československý generál ČSLA
 Vláďa Zíka - pseudonym Vladimíra Watzkeho, českého spisovatele